Кубок УЕФА 1992/93 — 22-й розыгрыш кубка УЕФА, победителем стал «Ювентус», обыгравший в финале «Боруссию» (Дортмунд) по сумме двух матчей со счётом 6-1 — рекордный счёт для финала Кубка УЕФА. Это был третий Кубок УЕФА для итальянского клуба («Ювентус» стал первым клубом, завоевавшим его трижды).

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1992/93 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1992/93 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1992/93 на сайте RSSSF

Сезон 1992/93
Футбол в Европе в 1992 году
Футбол в Европе в 1993 году